«Авиатор» (футбольный клуб):
 «Авиатор» (Бишкек) — название клуба «Алга» (Бишкек) в 2007 году.
 «Авиатор» (Иркутск) — название клуба «Звезда» (Иркутск) в 1974—1975 годах.
 «Авиатор» (Чкаловск) — название клуба «Парвоз» (Гафуров) в 2001—2004 годах.